Příjmení Kaurismäki nosí více osobností:

 Aki Kaurismäki (* 1957), finský filmový režizér
 Mika Kaurismäki (* 1955), finský filmový režizér

Externí odkazy 
 

Finská příjmení